Front Porch Stories é o 6º e ultimo albúm lançado pela banda americana de Punk Rock Avail

Faixas

Álbuns de Avail
Álbuns de 2002